Fish River, beziehungsweise Fischfluss, bezeichnet mehrere Flüsse:

in Afrika:
 Fischfluss und Fischfluss-Canyon, Namibia
 Great Fish River, Südafrika
 Little Fish River, Südafrika

in Australien und Ozeanien:
 Fish River (Daly River), Northern Territory, Australien
 Fish River (Lachlan River), New South Wales, Australien
 Fish River (Macquarie River), New South Wales, Australien
 Fish River (Nicholson River), Northern Territory, Australien
 Fish River (Mersey River), ein Nebenfluss des Mersey River in Tasmanien, Australien
 Fish River (Western Australia), ein Nebenfluss des Gairdner River in Western Australia, Australien
 Fish River (Neuseeland), Neuseeland

in Nordamerika:
 Fish River (Mobile Bay), Fluss zur Mobile Bay in Alabama, USA
 Fish River (Buckland River), Nebenfluss des Buckland River in Alaska, USA
 Fish River (Golovnin Bay), Fluss zur Golovnin Bay in Alaska, USA
 Fish River (Saint John River), Nebenfluss des Saint John River in Maine, USA
 Back River (Nunavut) in Nunavut in Kanada, auch als „Great Fish River“ bekannt

Fish River bezeichnet folgende Orte in Australien
 Fish River (New South Wales), ein Ort am Fish River (Lachlan River)
 Fish River (Northern Territory)